DFB-Pokal 2016–17 var den 37. sæson af pokalturneringen for kvinder, der er Tysklands næstvigtigste turnering i kvindernes fodbold.

Resultater

Første runde 
Lodtrækningen blev holdt den 15. juli 2016. Kampene blev spillet den 20. og 21. august 2016. Number in bracket is the league level. Eight best clubs of 2015–16 Bundesliga season received a bye.

|}

Anden runde 
Kampene blev spillet den 8. og 9. oktober 2016. Otte af de bedst placerede hold fra Bundesligaens 2015-16 sæson tilslutter sig de 24 vindere af første runde.

|}

Ottendedelsfinaler 
Kampene blev spillet fra 2. til 21. december 2016.

|}

Kvartfinaler 
Kampe blev spillet den 15. marts 2017.

|}

Semifinaler 
Kampene blev spillet den 16. april 2017.

Finalen 
Finalen blev spillet den 27. maj 2017 i Köln. Det var en gentagelse af finalen fra året før, som Wolfsburg vandt 2–1.

Topscorere

Referencer 

Frauen DFB-Pokal
Fodboldsæson 2016-17